Ricciola fasciata nome comune del pesce osseo carangide Seriolina nigrofasciata
 Ricciola fasciata nome comune del pesce osseo carangide Seriola fasciata